Klingemann ist der Familienname folgender Personen:

 Carsten Klingemann (* 1950), deutscher Soziologe und Hochschullehrer
 Christian Gabriel Klingemann (1703–?), kurfürstlich-sächsischer Kriegsoberkommissar
 Elise Klingemann (1785–1862), deutsche Theaterschauspielerin
 Ernst August Friedrich Klingemann (1777–1831), deutscher Schriftsteller der Romantik und Theaterregisseur, siehe August Klingemann
 Felix Klingemann (1863–1944), deutscher Chemiker
 Gottfried Klingemann (1884–1953), deutscher SS-Brigadeführer und Generalmajor der Waffen-SS
 Hans-Dieter Klingemann (* 1937), deutscher Sozialwissenschaftler
 Hugo Klingemann (1869–1942), deutscher Maler

 Ludwig Klingemann (1887–1942), Maurermeister und Arbeiterführer der USPD sowie der SPD 
 Mario Klingemann (* 1970), deutscher Künstler

Siehe auch:
 Klingmann
 Klinkmann